Джерге́ния () — абхазская фамилия крестьянского происхождения. Представители фамилии происходят из села Лыхны Гудаутского района Республики Абхазия, проживают на территории Абхазии, России и Турции. Основное подразделение фамилии — Гьар-ипа (абх. досл. «Сын Гяра»).

Известные носители:
 Джергения, Анри Михайлович (1941—2020) — абхазский политический и государственный деятель.
 Джергения, Лев Григорьевич (1929—2003) — советский и абхазский дирижер, музыкальный педагог, скрипач.
 Джергения, Светлана Ирадионовна (род. 1950) — абхазский политик.